Le terme radiation désigne :
 Processus de rayonnement ;
 Processus de radiation évolutive ;
 Action consistant à supprimer une donnée d'un registre public ;
 Sanction disciplinaire d'ordre professionnel qui consiste à exclure un membre d'une profession libérale.